Lionel Cox (wielrenner), Australisch wielrenner
 Lionel Cox (schutter), Belgisch schutter